Александр Александрович Зегелов (1858—1939) — русский военачальник, генерал от инфантерии.

Биография 
Родился 31 марта 1858 года в православной дворянской семье Харьковской губернии.

Образование получил в Михайловском Воронежском кадетском корпусе.

В службу вступил 1 сентября 1874 года. Окончил 2-е военное Константиновское училище (1876). Выпущен подпоручиком (ст. 10.08.1876) с зачислением по армейской пехоте и прикомандированием к лейб-гвардии Московскому полку.

Участник русско-турецкой войны 1877—1878. Прапорщик (ст. 08.08.1877) лейб-гвардии Московского полка. Подпоручик (ст. 30.08.1877).

Окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1882; по 1-му разряду). Поручик гвардии с переименованием в штабс-капитаны Генштаба (ст. 04.04.1882).

Состоял при Харьковском военном округе. Старший адъютант штаба 31-й пехотной дивизии (24.11.1882—26.01.1888). Капитан (ст. 08.04.1884). Цензовое командование ротой отбывал в 122-м пехотном Тамбовском полку (01.12.1885—09.09.1886). Штаб-офицер при управлении начальника 12-й местной бригады (26.01.1888-17.08.1890). Подполковник (ст. 24.04.1888). Штаб-офицер при управлении начальника 14-й местной бригады (17.08.1890—27.07.1892). Полковник (пр. 1892; ст. 05.04.1892; за отличие). Цензовое командование батальоном отбывал в 122-м пехотном Тамбовском полку (21.05.—21.09.1892).

Состоял в прикомандировании к Чугуевскому пехотному юнкерскому училищу для преподавания военных наук (27.07.1892—14.06.1896). Начальник штаба 1-й Кавказской казачьей дивизии (14.06.—22.11.1896). Начальник штаба 25-й пехотной дивизии (22.11.1896-24.02.1900). Командир 121-го пехотного Пензенского полка (24.02.1900—14.03.1904).

Генерал-майор (пр. 1904; ст. 14.03.1904; за отличие). Начальник штаба 11-го армейского корпуса (14.03.1904—10.01.1909). Генерал-лейтенант (пр. 1909; ст. 10.01.1909; за отличие). Начальник штаба Виленского военного округа (10.01.-21.02.1909). Генерал-квартирмейстер Главного управления Генерального штаба (21.02.—22.07.1909), ближайший помощник начальника Генерального штаба.

Начальник 33-й пехотной дивизии (с 22.07.1909), во главе которой вступил в Первую мировую войну. 14 февраля 1915 года принял командование над 3-м армейским корпусом 10-й армии (после отстранения генерала Епанчина). Генерал от инфантерии (пр. 22.03.1915; ст. 22.03.1915; за отличие по службе). 22 августа 1915 года был переведен в резерв чинов при штабе Двинского военного округа. 6 октября 1915 года уволен от службы по болезни с мундиром и пенсией. В списке генералов на 1 августа 1916 года не значился.

После Октябрьской революции покинул Россию. Жил в Югославии, был председателем районного правления Общества офицеров Генштаба, 4-го отдела РОВС и председателем Центрального правления Общества русских офицеров в Югославии.

Умер в 1939 году.

Награды 
 Орден Св. Анны 4-й степени (1877); 
 Орден Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1878); 
 Орден Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом (1878); 
 Орден Св. Станислава 2-й степени (1887); 
 Орден Св. Владимира 4-й степени (1890); 
 Орден Св. Анны 2-й степени (1895); 
 Орден Св. Владимира 3-й степени (1899); 
 Орден Св. Станислава 1-й степени (1906); 
 Орден Св. Анны 1-й степени (1912); 
 Орден Св. Владимира 2-й степени с мечами (1915); 
 Георгиевское оружие (11 апреля 1915 — за бои 04.10.-21.10.1914);
 Орден Св. Георгия 4-й степени (19 мая 1915 — за отличия в Галиции);
 Орден Белого Орла с мечами (1915).

Примечания

Ссылки 
 
 Зегелов Александр Александрович
 Биография на сайте ХРОНОС

Генералы от инфантерии (Российская империя)
Выпускники Воронежского кадетского корпуса
Выпускники Константиновского военного училища
Военачальники Первой мировой войны (Россия)
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Русские эмигранты первой волны в Югославии